Чичково — название населённых пунктов в России:

 Чичково — село в Навлинском районе Брянской области.
 Чичково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.